Dante XXI е десети студиен албум на хевиметъл групата Sepultura, който е издаден на 14 март 2006 г. от SPV. Албума е последен с Игор Кавалера на барабаните. Обложката е нарисувана от бразилския художник с български корени Стефан Дойчиноф. Това е концептуален албум по божествената комедия на Данте Алигиери.

Състав 
 Дерик Грийн – вокали
 Игор Кавалера – барабани
 Андреас Кисер – китара
 Пауло Джуниър – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сертификати

Външни препратки 
 Официална страница 

Музикални албуми от 2006 година
Албуми на Сепултура